Ми́щенский — хутор в Кочубеевском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 57 км.

Расстояние до районного центра: 19 км.

История 
Дата основания: 70-е годы XIX века.

На 1 марта 1966 года входил в состав Казьминского сельсовета (с центром в селе Казьминском).

До 11 января 1995 года хутор входил в Вревский сельсовет. 11 января 1995 года Главы администрации Ставропольского края постановил «Образовать в Кочубеевском районе Мищенский сельсовет с центром в хуторе Мищенский, включив в его состав выделенные из Вревского сельсовета этого же района село Цветное, хутор Мищенский и хутор Степной».

До 16 марта 2020 года хутор был административным центром упразднённого Мищенского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (88 %).

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр
 Фельдшерско-акушерский пункт

Образование 
 Детский сад № 30 «Чебурашка». Открыт 1 июня 1968 года.
 Филиал СОШ № 16 с. Казьминского

Экономика 
СПК-колхоз «Полярная Звезда». Основан 21 января 1921 года как коммуна «Полярная звезда»

Памятники 
 Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 1980 год

Кладбище 
 Общественное открытое кладбище площадью 6090 м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кочубеевского района
Населённые пункты, основанные в XIX веке